Gonzalo Díaz puede referirse a:

 Gonzalo Díaz (futbolista), futbolista argentino;
 Gonzalo Díaz Cuevas, artista chileno;
 Gonzalo Díaz de Pineda, militar español;
 Gonzalo Díaz Díaz, filósofo español;
 Gonzalo Díaz Beitia, futbolista español;
 Gonzalo Díaz Palomeque, eclesiástico español;
 Godo Díaz, jugador de pádel argentino;
 Gonzalo Díaz Beitia, futbolista español;
 Gonzalo Díaz (regatista), regatista cubano.